Osoby o tym nazwisku:
 Daniela Haralambie – rumuńska skoczkini narciarska
 Nicolae Haralambie – rumuński dowódca i polityk